Donovan Walasiak est un joueur belge de basket-ball, né le . Il évolue au poste de meneur.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Joueur belge de basket-ball
Naissance en février 1995